Traje nupcial o vestido de bodas o de novios puede referirse a:
Traje de novia
Traje de novio